Змагання парному розряді серед жінок проходили в рамках тенісного турніру WTA 1-ї категорії Кубок Кремля 1999, який відбувся учетверте в Росії. Марі П'єрс і Наташа Звєрєва були чинними чемпіонками, але цього разу П'єрс грала в парі з Барбарою Шетт, а Звєрєва - з Оленою Татарковою.

П'єрс і Шетт знялись після перемоги у першому колі, а Звєрева і Татаркова програли у півфіналі парі Ліза Реймонд і Ренне Стаббс.

Реймонд і Стаббс виграли титул, у фіналі перемігши пару Жюлі Алар-Декюжі і Анке Губер з рахунком 6–1, 6–0.

Сіяні пари

Сітка 

{{16TeamBracket-Compact-Tennis3
| RD1= Перше коло
| RD2=Чвертьфінали
| RD3=Півфінали
| RD4=Фінал

| RD1-seed01=1
| RD1-team01= О Татаркова Н Звєрєва
| RD1-score01-1=6
| RD1-score01-2=6
| RD1-score01-3= 
| RD1-seed02= 
| RD1-team02= К По А-Г Сідо
| RD1-score02-1=4
| RD1-score02-2=2
| RD1-score02-3= 

| RD1-seed03=Q
| RD1-team03= С Пітковскі К Сисоєва
| RD1-score03-1=1
| RD1-score03-2=66
| RD1-score03-3= 
| RD1-seed04= 
| RD1-team04= М П'єрс Б Шетт
| RD1-score04-1=6| RD1-score04-2=78| RD1-score04-3= 

| RD1-seed05=3
| RD1-team05= Л Реймонд Р Стаббс| RD1-score05-1=6| RD1-score05-2=6| RD1-score05-3= 
| RD1-seed06= 
| RD1-team06= М Дрейк К Шнайдер
| RD1-score06-1=4
| RD1-score06-2=3
| RD1-score06-3= 

| RD1-seed07= 
| RD1-team07= К Крістя Р Драгомір
| RD1-score07-1=3
| RD1-score07-2=79
| RD1-score07-3=6
| RD1-seed08= 
| RD1-team08= Н Петрова П Шнідер
| RD1-score08-1=6
| RD1-score08-2=67
| RD1-score08-3=0

| RD1-seed09= 
| RD1-team09= Ж Алар-Декюжі А Губер
| RD1-score09-1=6| RD1-score09-2=6| RD1-score09-3= 
| RD1-seed10= 
| RD1-team10= С Кривенчева Н Островська
| RD1-score10-1=2
| RD1-score10-2=0
| RD1-score10-3= 

| RD1-seed11=WC
| RD1-team11=
| RD3-score03-1=6| RD3-score03-2=5
| RD3-score03-3=6| RD3-seed04=2
| RD3-team04= О Лиховцева А Суґіяма
| RD3-score04-1=3
| RD3-score04-2=7| RD3-score04-3=0

| RD4-seed01=3
| RD4-team01= Л Реймонд Р Стаббс| RD4-score01-1=6| RD4-score01-2=6| RD4-score01-3= 
| RD4-seed02= 
| RD4-team02=
| RD4-score02-1=1
| RD4-score02-2=0
| RD4-score02-3= 
}}

 Кваліфікація 
 Сіяні пари 

 Кваліфікувалися 
  Сара Пітковскі /  Катерина Сисоєва

Кваліфікаційна сітка

Посилання 
Draw

Кубок Кремля
Кубок Кремля